Zdzisław Wójcik (1928–2006) – polski uczony, technolog przekładni zębatych stożkowych;
 Zdzisław Wójcik (1930–2017) – polski piłkarz;
 Zdzisław Wójcik (1931–2008) – polski lekarz, wieloletni szef wojewódzkiej i miejskiej służby zdrowia w Krakowie.